Greta Magnusson kan syfta på flera personer
 Greta Magnusson-Grossman
 Greta Magnusson (friidrottare)